Shohei Otsuka (Osaka, 11 de abril de 1990) é um futebolista profissional japonês, atacante, milita no Kawasaki Frontale.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Nascidos em 1990
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Gamba Osaka
Futebolistas do JEF United Ichihara Chiba
Futebolistas do Kawasaki Frontale